Zdole (Kozje), een plaats in de Sloveense gemeente Kozje
 Zdole (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško